

Musica 
 Mosaic – gruppo musicale vocale statunitense
 Mosaic Records – etichetta discografica statunitense
 Mosaic – progetto musicale di Beppe Crovella, musicista e compositore italiano
 Mosaic – album di Art Blakey del 1962
 Mosaic – album degli Wang Chung del 1986 
 Mosaic – album dei Woven Hand del 2006
 Mosaic – album dei Love of Diagrams del 2007
 Mozaiq – album dei Blood Stain Child del 2007
 Mosaic: A Celebration of Blue Note Records – album dei Blue Note 7 del 2009
 Mosaic – album dei 311 del 2017

Altro 
 Mosaic – browser web
 Mosaic – periodico online israeliano
 Mosaic – serie televisiva statunitense del 2018
 Mosaic – videogioco del 2017

Pagine correlate 
 Mosaico (disambigua)
 Mosaics